Petting bezeichnet:

 Petting, eine Sexualpraktik
 Petting (Film), US-amerikanischer Spielfilm
 Petting (Gemeinde), eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Traunstein